Mikeska ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Mikeska (* 1937), deutscher Physiker
 Michal Mikeska (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler